Claudio Andrés Bravo Muñoz (* 1983), jugador de futbol xilè
 Claudio Bravo (pintor) (1936 – 2011), pintor xilè